Натуральне число 132
 132 рік до нашої ери
 132 рік нашої ери